Termin berlinka, odnoszący się do Berlina, może mieć wiele znaczeń:
 Berlinka – budowana przez III Rzeszę autostrada Berlin – Królewiec
 berlinka (statek)
 potoczne określenie Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie
 Berlinka, zbiór dokumentów pochodzących z powyższej biblioteki, obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej
 berlinka (tramwaj)
 berlinka (powóz)
 berlinka (moneta)
 berlinka (parówka)
 berlinka – potoczne określenie rodzaju tymczasowej konstrukcji oporowej